Джон Кассин () — американский орнитолог. Описал 198 видов птиц, некоторые были названы в его честь.

Предки Кассина были квакерами, однако некоторые из них отличились на службе в армии и на флоте.

Кассин описал 198 видов птиц, ранее не упомянутых Александром Вильсоном и Джоном Джеймсом Одюбоном. В 1852 году избран членом Американского философского общества.

Скончался от отравления мышьяком.

Эпонимы 
 Красношапочная чечевица (Carpodacus cassinii или Haemorhous cassinii).
 виреон Vireo cassinii

Труды 
 Illustrations of the Birds of California, Texas, Oregon, British and Russian America (1853-56) ISBN 087611107X
 Birds of North America (1860) — zusammen mit Spencer Fullerton Baird und George Newbold Lawrence.
 Descriptions of all North American Birds not given by Former American Authorities (Philadelphia, 1858)
 Birds of Chile (1855)
 Ornithology of the United States Exploring Expedition (Washington, 1845)
 Ornithology of Gillies’s Astronomical Expedition to Chili (1855)
 Ornithology of the Japan Expedition (1856)
 Explorations and Survey for a Railroad Route from the Mississippi to the Pacific Ocean (1858)

Примечания 

Орнитологи США
Члены Венгерской академии наук
Члены Американского философского общества